Флаг Крапи́винского муниципального района Кемеровской области Российской Федерации.

Описание 
«Полотнище синего цвета с соотношением сторон 2:3, имеющее у древка белую вертикальную полосу шириной в 1/4 от длины полотнища с изображением зелёного крапивного стебля. На синей части изображены прочие фигуры районного герба (волнообразный косой крест и колосья на чёрном круге), выполненные белым, жёлтым и чёрным цветами. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Примечания 

Крапивинский район
Флаги с изображением пшеничного колоса
Крапива в геральдике